Я́ков Ле́вда: Левда, Яков Дмитриевич (род. 1998) — российский актёр.
 Левда, Яков Ефимович (род. 1940) — тромбонист, заслуженный артист РСФСР.